ASF steht für:
 Abteilung für spezielle Forschungsliteratur, Bücher, die in der DDR nicht an jedermann ausgeliehen wurden
 Acid Survivors Foundation, Hilfsorganisation in Bangladesh für Opfer von Säureattentaten
 Advanced Streaming Format (auch Advanced Systems Format), Containerformat für digitales Audio und Video von Microsoft
 African Standby Force, siehe Afrikanische Bereitschaftstruppe
 African Swine Fever, siehe ASF-Virus
 Akkuschleppfahrzeuge der Baureihe EL 16 für den Bahnrangierdienst, siehe LEW EL 16
 Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, deutsche Organisation der Friedensbewegung
 Alien Sex Fiend, Rockband aus Großbritannien
 Apache Software Foundation, ehrenamtlich arbeitende Organisation zur Förderung der Apache-Softwareprojekte
 Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, Frauenorganisation der SPD
 Asian Sailing Federation, asiatischer kontinentaler Dachverband für Segeln, Mitglied im World Sailing
 Asian Squash Federation, asiatischer kontinentaler Dachverband für Squash
 Asimov’s Science Fiction, US-amerikanisches Science-Fiction-Magazin
 Association Suisse de Football, siehe Schweizerischer Fussballverband
 Atemschutzfahrzeug, Fahrzeug zum Transport von Atemschutzgeräteträgern, siehe Feuerwehrfahrzeuge in der Schweiz #Atemschutzfahrzeug (ASF)
 Audi Space Frame, selbsttragende Pkw-Karosserie aus Aluminium des Herstellers Audi
 Aufbauseminar für Fahranfänger, vom Straßenverkehrsamt angeordnete Maßnahme bei Verstößen innerhalb der Führerschein-Probezeit
 Australian Softball Federation, vormaliger Name von Softball Australia, nationaler australischer Verband für Softball, Mitglied der World Baseball Softball Confederation
 Australian Speleological Federation, nationaler australischer Verband der Speläologen (Karst- und Höhlenforscher), Mitglied der Union Internationale de Spéléologie
 Autoroutes du Sud de la France, französische Autobahnbetriebsgesellschaft im Besitz von Vinci Autoroutes
 Avocats Sans Frontières (Anwälte ohne Grenzen), in Belgien basiertes internationales Rechtshilfe-NGO
 Narimanovo Airport (IATA-Code), Flughafen von Astrachan, Südrussland, Russland

A.S.F. steht für:
 Apostole della Sacra Famiglia, Nonneninstitut diözesanen und päpstlichen Rechts in Messina, Italien

AsF steht für:
 Archiveros sin Fronteras, deutsch Archivare ohne Grenzen

asf steht für:
 Auslan (Australian Sign Language; ISO-639-3-Code), australische Gebärdensprache, Dialekt der British, Australian and New Zealand Sign Language, siehe British Sign Language

.asf steht für:
 Dateiendung von Dateien des Advanced Systems Format, siehe Advanced Streaming Format

Abkürzung